Evening steht für:

 Spuren eines Lebens, einen US-amerikanischen Spielfilm aus dem Jahr 2007
 Evening (Magazin), ein japanisches Manga-Magazin